Кубок Іспанії з футболу 1999–2000 — 98-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул втретє здобув Еспаньйол.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 1999

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 листопада/1 грудня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/30 листопада 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 листопада/1 грудня 1999

|}

Другий раунд 
Клуб Реал Мадрид пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 грудня 1999/11 січня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 грудня 1999/12 січня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 грудня 1999/12 січня 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/1 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/2 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/3 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/2 лютого 2000

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/17 лютого 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/16 лютого 2000

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/24 квітня 2000

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/26 квітня 2000

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

1999–2000
Іспанія
Іспанія
Футбол
Футбол